Svanatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svanatjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (12,4 ha)
Svanatjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Svanatjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Svanatjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Svanatjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Svanatjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (7,12 ha)
Inner-Svanatjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,37 ha)
Mellan-Svanatjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,46 ha)
Svanatjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svanatjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Svanatjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,89 ha)
Svanatjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Ytter-Svanatjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svanatjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 712879-170335), sjö i Vindelns kommun,  (2,65 ha)
Svanatjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715987-168190), sjö i Vindelns kommun, 
Svanatjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717290-168476), sjö i Vindelns kommun, 
Svanatjärnarna (Malå socken, Lappland, 721715-163560), sjö i Malå kommun, 
Svanatjärnarna (Malå socken, Lappland, 721744-163521), sjö i Malå kommun, 
Svanatjärnarna (Stensele socken, Lappland, 721379-157504), sjö i Storumans kommun, 
Svanatjärnarna (Stensele socken, Lappland, 721400-157470), sjö i Storumans kommun, 
Svanatjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 
Svanatjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715599-159831), sjö i Lycksele kommun,  (1,1 ha)
Svanatjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716130-165304), sjö i Lycksele kommun,  (36,9 ha)
Svanatjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718257-163699), sjö i Lycksele kommun,  (26,6 ha)
Svanatjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718391-159575), sjö i Lycksele kommun,  (3,69 ha)
Svanatjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720463-161014), sjö i Lycksele kommun,  (4,5 ha)
Svanatjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721299-160045), sjö i Lycksele kommun,  (59,9 ha)
Svanatjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (7,33 ha)
Svanatjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 715367-157140), sjö i Vilhelmina kommun,  (5,5 ha)
Svanatjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 718307-152708), sjö i Vilhelmina kommun,  (10 ha)

Se även
Svantjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn